Meerdere heiligen, zie Sint-Catharina
 Sint-Katelijne (metrostation), in Brussel
 Sint-Katelijnekerk (Brussel)